Lasmenia är ett släkte av svampar. Lasmenia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lasmenia